Йосіноґарі — містечко в Японії, у префектурі Саґа.
 Йосіноґарі  — археологічна пам'ятка великого поселення періоду Яйой в Японії.